Gaigg ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Gaigg (* 1960), österreichische Choreografin und Tänzerin
 Gerfrid Gaigg (* 1932), ehemaliger österreichischer Politiker (ÖVP) und Wirtschaftsjurist
 Lois Gaigg (1905–1944), österreichischer Grafiker
 Michi Gaigg (* 1957), österreichische Violinistin und Dirigentin sowie Musikpädagogin mit dem Schwerpunkt Barockmusik